Европейското първенство по волейбол за мъже 2015 е 29-ото издание на Eвропейското първенство по волейбол за мъже, организирано от Европейската федерация по волейбол. Домакини са България и Италия от 9-и до 18 октомври 2015 година.

Участници 
 Домакини:
 
 

 Класирали се директно след Европейско първенство по волейбол за мъже 2013
 
 
 
 
 

 Класирали се след изиграване на квалификации

Групова фаза 
 Всички часове са в местно време – UTC+3 и UTC+2

Група А 
 София, България

|}

лад

|}

Група В 
 Торино, Италия

|}

лад

|}

Група С 
 Варна, България

|}

лад

|}

Група D 
 Бусто Арсицио, Италия

|}

лад

|}

Финален кръг 
 Всички часове са в местно време.

Плейофи 
лад

|}

Четвъртфинали 
лад

|}

Полуфинали 
лад

|}

Трето място 
лад

|}

Финал 
лад

|}

Крайно класиране

Вижте също 
 Европейско първенство по волейбол за жени 2015

Европейски първенства по волейбол
Състезания по волейбол в София
Волейбол в Италия